Wartman est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Mark Wartman (né en 1951), homme politique provincial canadien
 (1915-2008), joueur australien de football australien

Homonymie de patronyme